Комсомольский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Комсомольский сельский округ Белгородского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Комсомольский сельский округ Котельничского района

Краснодарский край 

 Комсомольский сельский округ Гулькевичского района

Омская область 

 Комсомольский сельский округ Омского района

Рязанская область 

 Комсомольский сельский округ Рыбновского района (до 2014 года)

Северная Осетия 

 Комсомольский сельский округ Кировского района

Томская область 

 Комсомольский сельский округ Первомайского района (упразднён)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Комсомольский сельский округ Чернышевского района

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Комсомольский сельский округ Тимирязевского района